Brazier är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Donavan Brazier
 Jeff Brazier
 John Brazier
 Julian Brazier
 Nicolas Brazier

Engelska efternamn